Papil·la genital
 Papil·la gustativa, protuberància de la llengua 
 Papil·la renal, lloc per on es buida l'orina 
 Papil·la de Vater
 Papil·la òptica
 Papil·la vegetal és una cèl·lula epidèrmica que forma una protuberància cònica, per exemple "l'estigma papil·lós de l'olivera".